Tomasz Czajka – polski informatyk
 Tomasz Czajka – postać z serialu I kto tu rządzi?